Křestní jméno Reiner je původem německé.

Známí nositelé tohoto křestního jména 
 Reiner Gies
 Reiner Hartenstein
 Reiner Klimke
 Reiner Knizia
 Reiner Protsch
 Reiner Schürmann